Statistica sezonului A PFG 2000-01 care a fost câștigat de Levski Sofia.

Clasament

Referințe 
 

Sezoane A PFG